Ercole Rivani – pittore e architetto italiano
 Rivani – nome degli abitanti di Riva del Garda
 Rivani – isola della Croazia che fa parte dell'arcipelago zaratino